Hans (von) Bülow kan syfta på bland andra:

 Hans von Bülow den äldre (1774–1825), preussisk minister
 Hans von Bülow (1830–1894), tysk pianist och dirigent
 Hans Bülow (född 1956), svensk journalist